Mangal peut être :
 Mangal, ancien État princier des Indes ;
 Mangal, prénom ou nom de famille d’Asie du Sud ;
 Mangal, police d'écriture ; 
 Mangal, une tribu Pachtounes d'Afghanistan.